Hoge Raad voor de Diamant, een van de organen die in België verantwoordelijk zijn voor de controle en certificering van diamanten.
 Human resource development, onderdeel van personeelsbeleid
 Kram-it/HRD, een Italiaans historisch merk van motorfietsen.
 HRD (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen, en Vincent-HRD, dat hieruit ontstond.
 Ook de race- en ontwikkelingsafdeling van Honda heette vroeger HRD (Honda Racing & Development. Tegenwoordig is dit HRC (Honda Racing Corporation)